Miejscowości w USA:
 Elkhorn – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Monterey
 Elkhorn – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Jefferson
 Elkhorn – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Douglas
 Elkhorn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
Gminy w USA:
 Elkhorn (ang. Elkhorn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Brown
 Elkhorn (ang. Elkhorn Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Elkhorn (ang. Elkhorn Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Elkhorn (ang. Elkhorn Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Elkhorn (ang. Elkhorn Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 Elkhorn (ang. Elkhorn Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Elkhorn (ang. Elkhorn Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
Inne:
 Elkhorn – miasto w Kanadzie